Yakimovo kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Obsjtina Jakimovo, kommun, Montana, 
 Jakimovo, ort, Montana, Obsjtina Jakimovo, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar